Гве́ндолин Кри́сти (, 28 октября 1978, Уэртинг, Западный Суссекс, Англия) — британская актриса, известная по ролям Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов» и капитана Фазмы в саге «Звёздные войны».

Биография 
Гвендолин родилась в деревеньке неподалёку от Саут Даунса в южной Англии. Её мать — домохозяйка, а отец работал в сфере продаж и маркетинга. В детстве Гвендолин занималась танцами и художественной гимнастикой, но после полученной травмы позвоночника вынуждена была оставить этот вид спорта.

В 2005 году Гвендолин окончила обучение в . Творческую карьеру начала с роли Королевы в пьесе «Цимбелин» и роли в пьесе по произведению Кристофера Марло «Доктор Фауст» в 2010 году. Первым фильмом Гвендолин стала малоизвестная фэнтези-драма «Время хирурга» в 2007 году. В 2011 году Кристи предложили роль Лекси, принцессы Некрона, в фантастическом телесериале «Волшебники против пришельцев». Хотя особой популярности сериал не имел.

Всемирную известность Гвендолин принесла роль Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов». В июле 2011 года актриса прошла кастинг на эту роль во втором сезоне телесериала, снимаемого каналом HBO.

Бриенна Тарт — очень высокая, крупная, сильная женщина, которая мастерски управляется с мечом и мечтает стать рыцарем. Эта героиня очень полюбилась многим поклонницам и поклонникам книжной серии и сериала. Интересен факт, что кандидатура Гвендолин Кристи ещё задолго до съёмок второго сезона обсуждалась на фан-сайтах цикла «Песнь Льда и Огня», где её считали одной из главных претенденток на роль Тартской Девы, как называют Бриенну в книгах Джорджа Мартина. В одном из интервью сама Гвендолин сказала:
Мне подсказали, что в интернете что-то обсуждают насчёт какой-то роли для меня, я заглянула и решила прочитать книги. Как только я узнала детали об этом персонаже и роли, я загорелась желанием сыграть её. Написала в Твиттере, что хотела бы получить эту роль… Раньше я никогда так не поступала, но я была так увлечена этим, начала смотреть первый сезон сериала… Я очень хотела принять в нём участие. Я всецело поглощена этой ролью.

Интересные факты 

Рост Гвендолин Кристи — 191 сантиметр:Я довольно высокая, около 191 см, и я достигла этой отметки уже в 14 лет. Я часто встречаю женщин на улицах, чей рост около 178 см, и они подходят ко мне и говорят: «Как здорово встретить женщину выше меня ростом! Я всегда чувствую себя гигантом».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании